Ксеркс е името на двама персийски царе:

 Ксеркс I
 Ксеркс II